Integrationsgesetz steht für:
 Integrationsgesetz (Deutschland)
 Integrationsgesetz (Österreich)